Généalogie de la Maison de Merode.

 Charles de Merode (1762-1830), comte de Merode, prince de Rubempré et de Grimberghe, marquis de Westerlo…

branche 
 Henri (1782-1847), chef de Famille (1830-1847), comte de Merode,  de Rubempré et de Grimberghe…
 Charles (1824-1892), chef de Famille (1847-1892), comte de Merode,  de Rubempré et de Grimberghe…
 Henri (1856-1908), chef de Famille (1892-1908), comte de Merode,  de Rubempré et de Grimberghe…
 Charles (1887-1977), chef de Famille (1908-1977), prince de Merode,  de Rubempré et de Grimberghe…

branche 

 Louis Frédéric (1792-1830)

branche

Annexes

Article connexe 
 Maison de Merode

Lien externe 
 

Maison princière d'Europe